НТИ — трёхбуквенная аббревиатура:
 Научно-техническая информация
 Научно-техническая индустрия (НТП — научно-техническое производство)
 Национальная технологическая инициатива
 Невинномысский технологический институт
 Новоуральский технологический институт
другое
 нти — одна из лигатур Мурдханья татто